Golden Hour — четвёртый студийный альбом американской кантри-певицы Кейси Масгрейвс, выпущенный 30 марта 2018 года на лейбле MCA Nashville. Диск дебютировал на четвёртом месте американского хит-парада Billboard 200, одновременно возглавив кантри-чарт Top Country Albums. Альбом получил почти единодушные положительные отзывы, первые места в годовых рейтингах и многочисленные награды и номинации, включая 4 премии Грэмми-2019, в том числе, в категории Лучший альбом года.

В 2022 году альбом был назван одним из лучших кантри-альбомов в истории и занял 30-е место в списке The 100 Greatest Country Albums of All Time журнала «Rolling Stone».

Об альбоме 
Кейси Масгрейвс написала все 13 треков в соавторстве, в основном со своими сопродюсерами Daniel Tashian и Ian Fitchuk.

Коммерческий успех 
Альбом Golden Hour дебютировал на четвёртом месте американского хит-парада Billboard 200, а также возглавил кантри-чарт Top Country Albums с тиражом 49,000 альбомных эквивалентных единиц (включая 39,000 чистых альбомных продаж). Он стал третьим чарттоппером № 1 в Top Country Albums. Альбом также достиг позиции № 1 в фолк-чарте Americana/Folk Albums.

В Великобритании Golden Hour дебютировал на позиции № 6 в официальном британском хит-параде UK Albums и на № 1 в кантри-чарте UK Country Albums. Он стал для Масгрейвс её первым диском в лучшей британской десятке top-10 UK.

К маю 2018 года альбом имел тираж 67,000 копий в США, к июню 82,100 копий в США.

Отзывы 
Альбом получил положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий, включая такие как Allmusic, The Independent, Spin, Chicago Tribune, The Independent, Rolling Stone, Sputnikmusic, The Times.

Награды и номинации

Итоговые списки

Годовые итоговые списки 
Уже в момент выхода альбома он был назван одним из лучших альбомов всего 2018 года сразу несколькими изданиями, включая такие как Billboard, The Boot, Entertainment Weekly, Time, The Village Voice и другие.

Списки десятилетия

Список композиций 
Источник: BMI.

Участники записи 
Источник:
 Кейси Масгрейвс — акустическая гитара, вокал
 Ian Fitchuk — банджо, бас-гитара, ударные, электрогитара, клавишные, перкуссия, фортепиано, синтезаторы (в том числе Juno), вокодер, орган Wurlitzer
 Todd Lombardo — банджо, акустическая гитара, баритон-гитара, классическая гитара, электрогитара, nylon string guitar, слайд-гитара
 Daniel Tashian — банджо, бас-гитара, челеста, фендер-родес, акустическая гитара, баритон-гитара, классическая гитара, электрогитара, клавишные, мандолина, synthesizer strings, виброфон, бэк-вокал
 Dan Dugmore — педальная слайд-гитара

Позиции в чартах

Еженедельные чарты

Годовые итоговые чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 

 Kacey Musgraves — Slow Burn (Live On SNL)
 Kacey Musgraves — Golden Hour (FULL ALBUM, audio)
 Kacey Musgraves — High Horse (Lyric Video)

Альбомы Кейси Масгрейвс
Кантри-альбомы
Альбомы Mercury Nashville
Премия «Грэмми» за лучший альбом года
Премия «Грэмми» за лучший кантри-альбом
Альбомы, возглавлявшие Top Country Albums